Le tournoi de Quito  est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 2 au .

Faits marquants 
 C'est le retour de ce tournoi en Équateur après la dernière édition qui s'était déroulée en 1982.
 Víctor Estrella remporte le tournoi en simple face à Feliciano López en finale. Il remporte le premier titre ATP de sa carrière.
 En double, les remplaçants Gero Kretschmer et Alexander Satschko s'imposent en finale face à Víctor Estrella et João Souza. Il s'agit de leur premier titre en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Quito
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Quito
2015 en Équateur
Tennis en février 2015